Delicious (« délicieux » en anglais) peut faire référence à:

 Delicious (pomme)
 Richared Delicious
 Red Delicious
 Golden Delicious
 Délicieuse (Delicious), film américain de David Butler, sorti en 1931
 delicious, site web social
 
 , album musical